Vučji jezik može označavati:
 Vučji jezik (boražinovke), Alkanna Tausch, biljni rod iz porodice boražinovki
 Vučji jezik (kaćunovke),  Coeloglossum (L.) Hartm. → Dactylorhiza Neck. ex Nevski, biljni rod iz porodice kaćunovki, danas uklopljen u daktilorhiza